Вице-канцлер Австрии () — одна из правительственных должностей Австрийской республики, исполняет функции заместителя федерального канцлера Австрии.

Конституционные полномочия 
Согласно статье 69, пункта 2 Конституции Австрии, у вице-канцлера следующие функции:
Вице-канцлер замещает Федерального канцлера во всей сфере его компетенции. При наличии обстоятельств, препятствующих одновременно Федеральному канцлеру и вице-канцлеру осуществлять свои полномочия, Федеральный президент поручает одному из членов Федерального правительства замещать Федерального канцлера. В случае если существуют одновременно препятствия для осуществления полномочий Федеральным канцлером и вице-канцлером, исключающие возможность назначения заместителя, то Федеральный канцлер замещается посредством назначения более длительный срок исполняющего служебные обязанности, а при равном сроке — наиболее старшего по возрасту члена Федерального правительства, не имеющего к этому препятствий.

На практике вице-канцлер обычно является ведущим членом младшей партии в рамках действующего коалиционного правительства, часто — председатель партии. Если только одна партия представлена в правительстве, то вице-канцлер часто предполагаемый преемник федерального канцлера.

Вице-канцлеры Австрии с 1919 года

Примечания

Ссылки 
 Bundesregierungen seit 1920, parlament.gv